Pojem Porija může označovat:

 Porija – zemědělská osada založená roku 1912 v nynějším Izraeli, zaniklá po 1. sv. válce, obnovená v letech 1940-46 a pak krátce znovu do r. 1949

Na místě původní vesnice Porija pak vznikly:
 Porija Kfar Avoda – společná osada v Izraeli založená roku 1949
 Porija Neve Oved – společná osada v Izraeli založená roku 1949 nedaleko osady Porija Kfar Avoda
 Porija Ilit – společná osada v Izraeli založená roku 1955, respektive 1991, nedaleko osady Porija Kfar Avoda